Der Ausdruck Carn ist:

 die bretonische Bezeichnung für einen Hügel, zumeist in Gebrauch für einen vorzeitlichen Steinhügel ( – )
 eine neolithische Kulturgruppe in der Bretagne, siehe Carn-Keramik
 Ein Namensteil, der anstatt Dun für Brochs in Schottland in Gebrauch ist. Carn Liath 
 Île Carn, eine Insel in der Bretagne

 Der Name einiger Megalithanlagen bzw. Hillforts:
Carn Ban, „Long cairn“ auf der Isle of Arran
Carn Besi, in Carmarthenshire
Chapel Carn Brea Tomb in Cornwall
Carn Briw, in Pembrokeshire, Wales
Carn Edward, Ancient village in Pembrokeshire, Wales
Carn Euny, Ringcairn in Cornwall
Carn Ffoi, (Hillfort) in Pembrokeshire, Wales
Carn Gluze oder Gloose, Ringcairn in Cornwall
Carningli Hillfort Heiliger Hügel in Mynydd, Wales
Carn Llechart, Ringcairn bei West Glamorgan in Wales
Carn Llwyd, Ancient village in Pembrokeshire, Wales
Carn Meini Tomb in Pembrokeshire
Carn Turne in Pembrokeshire
Carn Wnda, in Pembrokeshire

 Der Name einiger Orte in Großbritannien:

Carn-gorm in den Highlands
Carn Mhor bei Aviemore

 Der Name eines Berges in Irland
Carn Clonhugh

 Der Name eines Berges in Wales
The Great Carn (Cefn Bryn)

 Der Name eines Ortes in Nordirland:
Carn im County Derry

 Der Name einer Burg in Wales:
Carn Fadryn (Gwynedd)

 Der Familienname von:
 Doug Carn (* 1948), US-amerikanischer Jazz-Organist, Komponist und Multi-Instrumentalist
 Jean Carn (* 1947), US-amerikanische Soul-, R&B- und Jazz-Sängerin
 M. E. Carn (1808–1862), US-amerikanischer Politiker

 Carn (Zeitschrift), Zeitschrift der Celtic League

 Präfix im Namen einiger Orte/Cairns in ehemals gälischsprachigen Gebieten:
Carnac in der Bretagne
Carnagh West im County Roscommon
Carndonagh im County Donegal
Carnedd Bachgen, Wales
Carnedd y Ddelw, Wales
Carnedd y Season, Wales

Siehe auch:

 Karn